Cobo puede referirse a:

Zoología 
 Nombre común de la especie Kobus kob, un antílope africano.
 Nombre común de la especie Strombus gigas, el mayor caracol marino de las Antillas.

Toponimia 
 Mar de Cobo, localidad balneria argentina ubicada en el partido bonaerense de Mar Chiquita. 
 Manuel J Cobo, nombre antiguo de la actual localidad argentina de Lezama.
 Estación Cobo, estación del ferrocarril Roca ubicada en el partido de Mar Chiquita.

Personas 
 Bernabé Cobo (1582-1657), cronista y científico jesuita.
 Camilo Cobo (1831-1884), político chileno.
 Chema Cobo, pintor español.
 Juan Cobo, misionero dominico, diplomático, traductor, astrónomo y sinólogo español. 
 Juanjo Cobo (1981-), ciclista español.
 Manuel Cobo, político español del Partido Popular.
 Roberto Cobo, actor Mexicano.
 Yohana Cobo (1985-), actriz española.
 Cristóbal Sepúlveda Cobo (1995-), músico, cantante
 
 Álvaro Cobo (2000-), jugador de fútbol que actualmente milita en el Juvenil A del Úbeda Viva, se caracteriza por ser una leyenda de Úbeda, reconocido por los ubetenses.